Luisa Sanfelice, La San-Felice, La San Felice ou La Sanfelice font référence à :
 Maria Luisa Sanfelice (1764-1800), une aristocrate italienne :
 La San-Felice, un roman de Alexandre Dumas de 1864, d'après la vie de Maria Luisa Sanfelice ;
 Luisa Sanfelice, un film de Leo Menardi de 1942, d'après l'œuvre de Alexandre Dumas ;
 , un téléfilm produit par la RAI en 1966, avec Lidia Alfonsi et Giulio Bosetti ;
 La Sanfelice, une minisérie télévisée des frères Taviani en 2004, avec Laetitia Casta et Adriano Giannini.